Тополёвый — отдалённое село в Чугуевском районе Приморского края.

До 1972 года село носило китайское название Ян-Муть-Хоуза. Река Уссури в верхнем течении тоже называлась Ян-Муть-Хоуза.

География 
Расположено на левом берегу реки Уссури при впадения слева малой горной реки Тополёвая.

От Тополёвого к районному центру Чугуевка идёт автодорога (через Архиповку, Верхнюю Бреевку, Извилинку, Булыга-Фадеево и Соколовку).
Расстояние до Чугуевки около 96 километров.

Вверх по Уссури от Тополёвого находится село Ясное.

Население

Экономика 
 Предприятия по заготовке леса.
 Жители занимаются сельским хозяйством.

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации района
 История названия поселений в Чугуевском районе

Населённые пункты Чугуевского района (Приморский край)
Населённые пункты на Уссури